Ме́йнерт — фамилия. Известные носители: 

 Мейнерт, Николай Павлович (1953—2021) — советский и эстонский рок-журналист, организатор и историк рок-движения.
 Мейнерт, Теодор (1833—1892) — австрийский психиатр и невропатолог.